Führung steht für:
 Führung (Sozialwissenschaften), leiten oder bestimmen der Richtung in Gruppen und Organisationen
 Menschenführung, als Kurzform, koordinierende Maßnahmen Vorgesetzter in Organisationen
 Fremdenführung, als Kurzform, moderierte Besichtigung durch einen Fremdenführer
 Führung (Tanz), Einleitung von Figuren beim Tanzen
 Führung, Verschieben eines Körpers auf vorgegebener Bahn, siehe Führungselement
 Führung, Fangschiene innerhalb eines Gleises einer Bahn

Siehe auch:
 Führung auf Probe
 Führungsschiene

 führen (Begriffsklärung)